Tournoi de France 1988 - turniej towarzyski we Francji rozegrano w 1988 roku. Uczestniczyły w nim cztery reprezentacje narodowe: gospodarzy, Austrii, Szwajcarii i Maroka.

Mecze

Półfinały

O trzecie miejsce

Finał 

Triumfatorem piłkarskiego turnieju Tournoi de France 1988 została reprezentacja Francji.

Tournoi de France
1988 w piłce nożnej
1988 we Francji